Agua – film del 2006 diretto da Verónica Chen
 Agua – album dal vivo di Harold Budd del 1989
 Agua – singolo degli Jarabe de Palo del 2000, dall'album Depende
 Agua – singolo di J Balvin e Tainy del 2020